Tusculum (Latium), een oude stad in Lazio in Italië
 Tusculum (Tennessee), in stadje in de Amerikaanse staat Tennessee, binnen Greene County.